Hulu (Pancur Batu), een plaats in Indonesië
 Hulu (Tapak Tuan),  een plaats in Indonesië
 Hulu (Zweden), een plaats in Zweden
 Hulu (streamingdienst), een website die films en televisieseries aanbiedt